YML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Murray Bay (Québec), (Canada)
 YML – l'estensione di file per il formato YAML (YAML Ain't Markup Language)
 YML –  tipo di estensione di un file